Santa Anatolia (Borgorose), een plaats in de Italiaanse gemeente Borgorose
 Sant'Anatolia di Narco, een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia, regio Umbrië
 Anatolia (heilige), 3e-eeuwse martelares